Der Afrika-Cup 1962 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d'Afrique des Nations) war die dritte Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 14. bis zum 21. Januar im Kaiserreich Abessinien statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen diesmal vier Mannschaften Kaiserreich Abessinien, die Vereinigte Arabische Republik (Ägypten und Syrien), Tunesien und Uganda teil. Gespielt wurde wieder im K.-o.-System ab dem Halbfinale, es wurde erstmals eine Qualifikation ausgetragen, in der das Teilnehmerfeld der neun Bewerber auf vier reduziert wurde, wobei Gastgeber Äthiopien und Titelverteidiger Vereinigte Arabische Republik automatisch für die Endrunde qualifiziert waren. Alle Spiele der Endrunde wurden in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba im dortigen Addis-Abeba-Stadion ausgetragen.

Die Mannschaft des Gastgebers konnte erstmals den Titel gewinnen und wurde Afrikameister im Fußball.

Qualifikation

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Das Turnier

Spielplan

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (englisch)

1962
Afrikacup 1962
Afrikacup
Sportveranstaltung in Addis Abeba